Hochzeitsreise zu dritt – film del 1932 diretto da Erich Schmidt e Joe May
Hochzeitsreise zu dritt – film del 1939 diretto da Hubert Marischka